Obhájcem titulu byl třetí nasazený česko-indický pár Lukáš Dlouhý a Leander Paes, který vypadl v prvním kole s dvojicí Martin Damm a Filip Polášek.
 
Vítězem se stala americká první nasazená dvojice Bob Bryan a Mike Bryan, když ve finále porazila turnajové šestnáctky Rohanna Bopannu a Ajsáma Kúrešího těsně ve dvou tiebreacích.

Nasazení 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (1. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Julian Knowle /  Andy Ram (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (2. kolo, odstoupili)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (3. kolo)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (čtvrtfinále)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

mužská čtyřhra